Patrice Josset, né le  ,  est un médecin anatomopathologiste et historien de la médecine français.

Résumé biographique 

Il est depuis 2003 conservateur du musée Dupuytren 

Il a consacré un ouvrage à l'histoire et aux traditions des salles de garde d'internats des hôpitaux parisiens.

Ouvrages

Un Corps pour l'éternité - autopsie d'une momie, avec Jean-Claude Goyon, 1988.
La Salle de garde. Histoire et signification des rituels des salles de garde de médecine, chirurgie et pharmacie du Moyen-Âge à nos jours, édition Léopard d'Or, 1996.
Le Sommeil et Le rêve en Égypte et en Mésopotamie antiques, 2002.éd. hors-commerce
La cardiologie en Égypte pharaonique, éd. hors-commerce
Guérisseur de l'Aube, éd. Chatelet-Voltaire, 2012

Références

Liens externes 

Médecin français du XXe siècle
Médecin français du XXIe siècle
Pathologiste
Historien de la médecine
Naissance en août 1950